Hang Seng Index, hongkonški burovni indeks
Hrvatska srijemska inicijativa, hrv. politička stranka iz Srbije
Hrvatske svjetske igre
Horizontal situation indicator, pokazivač vodoravnog stanja, zrakoplovni navigacijski instrument
Hurricane Severity Index, indeks opasnosti pojave uragana
Hrvatska srijemska inicijativa, politička stranka Hrvata iz srbijanskog dijela Srijema